Иви:

 Иви — основная общественная единица новозеландского народа маори.
 Иви — покемон, существо из серии игр, манги и аниме «Покемон».
 Иви — гавайский вид воробьинообразных птиц.
 Иви Лопес Альварес (или просто Иви; род. 1994) — испанский футболист.

См. также 
 Иви Майк — первое в мире испытание термоядерного взрывного устройства.
 ivi.ru